Medelana ima više značenja:
 Medelana, Bologna
 Medelana, Ferrara